

Personnes 
 Arnaud Beauville (1947-), mathématicien français

Lieux 
 Beauville (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne
 Beauville (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne
 Canton de Beauville, en Lot-et-Garonne

Cinéma 
 Beauville, moyen-métrage belge de Rudolf Mestdagh en 1995

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France